Conwy (county borough); een county borough in het noorden van Wales
Conwy (stad); een kleine stad in het noorden van Wales
Conwy Castle; het kasteel van Conwy
Conwy (rivier); een rivier in het noorden van Wales

Zie ook
Conwy United; een voetbalclub uit Conwy in Wales
Conway (doorverwijspagina)